druivendopluis
 koningsdopluis
 lange wollige dopluis
 wollige dopluis